Frédérique est un prénom français, forme féminisée de Frédéric, parfois utilisé comme variante orthographique de Frédéric (masculin).

Artistes 
Frédérique Bedos
Frédérique Bel
Frédérique Betti
Frédérique Lagarde

Têtes couronnées 
Bade :
 Frédérique de Bade (en allemand : Friederike von Baden) (1781-1826)
Brandebourg : 
 Frédérique-Dorothée de Brandebourg-Schwedt (1736-1798)
Danemark : 
 Frédérique-Amélie de Danemark (Frédérique-Amélie de Danemark et de Norvège ; en danois : Frederikke Amalie af Danmark og Norge) (1649-1704)
Hesse :
 Frédérique-Louise de Hesse-Darmstadt (1751-1805)
 Frédérique-Charlotte de Hesse-Darmstadt (1698-1777)
Hanovre :
 Voir  : certaines d’entre elles sont susceptibles d’être aussi appelée Frédérique en français 
Mecklembourg : 
 Frédérique de Mecklembourg-Strelitz (en allemand : Friederike von Mecklenburg-Strelitz) (1778-1841)

Personnages de fiction 
 Frédérique, héroïne et série de bande dessinée, par Alain d'Orange et Henriette Robitaillie.

Autres personnages remarquables 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 
Frédérique est aussi un nom de famille attesté en France.  
 André Frédérique (1915-1957), poète et écrivain polygraphe français ;
 Ariane Frédérique (née en 1974) actrice québécoise.

Voir aussi

Références 
 .
 .

Patronyme français